Meistriliiga 1996-97 foi a 6ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Lantana Tallinn.

Primeira fase

Segunda fase

Playoff para título

Playoff para rebaixamento

Campeão

Referências 
 Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1996–97
1996 no futebol
1997 no futebol
Desporto na Estônia em 1996
Desporto na Estônia em 1997